

Дани сећања 

160-е пне.